Complexo Desportivo do Sport Clube de Freamunde je športski kompleks u portugalskom gradiću Freamundi, unutar kojeg se nalazi i nogometno igralište.

Kapaciteta je 1500 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub Freamunde.

Freamunde, Complexo Desportivo